Llista dels 470 municipis del departament francès del Puèi Domat (63).

Puèi Domat